Bódis János (1887–1943) labdarúgó
 Bódis János (1930) vízépítő mérnök, feltaláló
 Bódis János (?) gyártásszervező (1984-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán)